Letnie Grand Prix w skokach narciarskich 2019 – 26. edycja Letniego Grand Prix, która rozpoczęła się 20 lipca 2019 w Wiśle, a zakończyła 5 października 2019 w Klingenthal. Zaplanowanych zostało łącznie jedenaście konkursów, w których skład wchodzi osiem konkursów indywidualnych, dwa konkursy drużynowe oraz jeden mikst.

Oficjalny kalendarz cyklu potwierdzony został w dniach 27–31 maja podczas kongresu FIS w Cavtacie. W porównaniu z pierwszą wersją z kalendarza zostały usunięte konkursy w Czajkowskim i Ałmaty.

Zwycięzcy

Kalendarz i wyniki

Skocznie 
W tabeli podano oficjalne letnie rekordy skoczni obowiązujące przed rozpoczęciem Letniego Grand Prix 2019 lub ustanowione w trakcie jego trwania (wyróżnione wytłuszczeniem).

Statystyki indywidualne

Konkursy drużynowe

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna 
Stan po zakończeniu LGP 2019

Klasyfikacja drużynowa 
Stan po zakończeniu LGP 2019

Zwycięzcy kwalifikacji do zawodów

Uwagi

Przypisy

Bibliografia